Иси́дор Иванович Шаране́вич (16 февраля 1829, село Церковная, Рогатинский уезд, (по другим сведениям — село Козари, Галицкий уезд), Королевство Галиция и Лодомерия, Австрийская империя — †4 декабря 1901, Львов, Австро-Венгерская империя) — украинский учёный, историк, археолог, деятель русского движения в Прикарпатской Руси, педагог (преподаватель Перемышльской и Львовской гимназий, доцент (с 1871), затем профессор (с 1873) Львовского университета), с 1864 года член Галицко-Русской матицы, действительный член польской краковской Академии наук, почётный директор Киевского университета; многолетний сеньор (старейшина) Ставропигийского Института. Почётный член украинофильского общества «Просвита» (с 1871 года).

Деятельность 

И.Шараневич учился в Бережанах, затем в университетах Львова и Вены, окончил богословский и философский факультеты.

Исидор Шараневич исследовал преимущественно историю Галицко-Волынской Руси, а также деятельность русских православных братств, был одним из пионеров археологии в Галиции. Открыл высоцкую археологическую культуру. Единственный мирянин, который принимал участие во Львовском Синоде 1891 года.

Исидор Шараневич был одним из основателей Национального музея во Львове, заложил основу его фондов. В целом внёс значительный вклад в развитие истории, археологии и музейного дела в Галиции. Был учителем географа Степана Рудницкого, деятеля украинофильского лагеря.

Основные публикации 

Исидор Шараневич писал на русском, польском, немецком и латинском языках.

 Стародавний Галич (1860);
 Высокий замок во Львове (1861);
 Стародавние галицкие города (1861 — 62) Львов(1863);
 История Галицко-Володимирской Руси (1863);
 Rys wewnętrznych stosunków Galicyi wschodniej w drugiej połowie XV wieku (1869)
 O źródłach służących do głębszego poznania kraju ojczystego (1870);
 Zaczątki słowiańskie u stoków Karpat (1870);
 Kritische Blicke in die Geschichte der Karpathen-Volker im Alterthum und im Mittelalter (Львов, 1871);
 Die Hypatios-Chronik als Quellerbeitrag zur osterreichischen Geschichte (Львов, 1872);
 Rzut oka na beneficja Kościoła ruskiego za czasów Rzeczypospolitej Polskiej (1875);
 Географическо-исторические статьи (1875);
 Krótki opis geograficzny austryacko-węgierskiej monarchii (1875);
 Захват Галичины Казимиром (1879);
 Trzy opisy historyczne staroksiążęcego grodu Halicza w roku 1860, 1880 i 1882 (1883);
 Археологические предметы в Галиче (1885);
 Николай Красовский (1895);
 Юрий Ильяшевич (1895);
 Akta grodzkie i ziemskie
Под его руководством издан в 1886 году также первый том фундаментального юбилейного издания в честь 300-летнего юбилея Львовского Ставропигийского братства.

Примечания

Литература 
 
 Ваврик В. Р. Основные черты литературной деятельности И. И. Шараневича. Львов, 1931.
 Грушевський М., Ізидор Шараневич, Записки Наукового товариства ім. Шевченка, т. XIV, 1902;
 Копыстянский А. В. Исторические труды И. И. Шараневича. Львов, 1930.
 Кравець М. І. Шараневич. Архіви України, ч. 4, 1969.
 Козловский С. История Галицко-Волынской Руси в исследованиях И. И. Шараневича / Сергей Козловский // Древность и Средневековье: вопросы истории и историографии: материалы I Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых учёных (Омск, 28-30 октября 2010 г.). — Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та им. Ф. Достоевского, 2010. — С. 151—154.

Персоналии:Королевство Галиции и Лодомерии
Родившиеся в королевстве Галиции и Лодомерии
Историки Украины
Преподаватели Львовского университета
Похороненные на Лычаковском кладбище
Выпускники Львовского университета